Yamaska bezeichnet folgende geographische Objekte in der kanadischen Provinz Québec:

 den Fluss Rivière Yamaska
 die Regionalgemeinde Nicolet-Yamaska
 die Regionalgemeinde La Haute-Yamaska
 den Ort Yamaska (Québec)
 den Ort La Visitation-de-Yamaska
 den Berg Mont Yamaska